Синко де Орос има више значења:

 Синко де Орос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Синко де Орос (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику